Крегганбон (; ) — деревня в Ирландии, находится в графстве Мейо (провинция Коннахт).

В 2007 году в данном районе предлагалось открыть туристическую золотую шахту (зарабатывающую больше на посетителях, чем на добыче руды).

Местная школа в настоящее время не используется, поэтому местные дети учатся в более современных школах Киллена и Луисборо.

Примечания 

Населённые пункты графства Мейо